Beppo di Massimi (1875-1960) est un ancien officier de l’armée de l’air française, et un des tout premiers collaborateurs de Pierre-Georges Latécoère.
 Camillo Massimi (né en  1620 à Rome, alors capitale des États pontificaux et mort le  à Rome) est un cardinal italien du .
 Fabiano Massimi (1977-), écrivain italien.
 Massimo Massimi, né le  à Rome, capitale de l’Italie, et mort le  à  Rome, est un cardinal italien de l’Église catholique romaine. 
 Pierre Massimi (1935-2013) est un acteur français.
 Pierre-Jean Massimi est un sous-préfet, né en 1946 et assassiné en Corse le .